Найдорф:

Населённые пункты

Казахстан 
 Найдорф — до 2008 г. название аула Аксары Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Найдорф — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Найдорф — до 1948 г. название исчезнувшего села Николаево в Красногвардейском районе Крыма.
 Найдорф — до 1948 г. название исчезнувшего села Бугристое в Первомайском районе Крыма.
 Найдорф — до 1948 г. название села Шишкино в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Найдорф — до 1946 г. название села Новое Село в Дрогобычском районе Львовской области.
Найдорф — до 1946 г. название села Трудолюбовка в Снигирёвском районе Николаевской области.
Найдорф — до 1946 г. название села Новосёлка в Скадовском районе Херсонской области.

Фамилия 
 Найдорф, Мигель — шахматист.

См. также 

 Нейдорф